Patrick Copland peut faire référence à :
 Patrick Copland (1572-1651), philanthrope
  (1749-1822)